Aër peut désigner :
l'Aër (rivière), une rivière du Morbihan ;
l'Aër (liturgie), un voile utilisé pour couvrir les offrandes divines dans les Églises d'Orient de rite byzantin.